Грейфер ( от  — xватать):
 Грейфер — скачковый механизм в киносъёмочной, монтажной и кинопроекционной аппаратуре, имеющий по крайней мере один периодически входящий в зацепление с перфорацией киноплёнки и выходящий из него зуб.
 Грейфер — разновидность грузозахвата для сыпучих грузов; часть оборудования экскаватора или грузоподъёмного крана.